Wardell ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Wardell (Arkansas)
 Wardell (Missouri)
 Wardell (Virginia)

in Australien:
 Wardell (New South Wales)

Wardell ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Wardell (* 1961), britische Jazzsängerin
 Hugh Wardell-Yerburgh (1938–1970), britischer Ruderer

Wardell wird auch als Vorname gebraucht:
 Wardell Edwin Bond (1903–1960), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Ward Bond